Шульпин — русская фамилия. Известные носители:

 Шульпин, Александр Михайлович (1897—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Шульпин, Леонид Михайлович (1905—1942) — советский учёный, орнитолог.